Leucoxylum macrophyllum är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Blume och Bakh. Leucoxylum macrophyllum ingår i släktet Leucoxylum och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
macrophyllum